Тайна одной крепости () — советский детский фильм с элементами приключений и фантастики 1959 года производства Бакинской киностудии.

Синопсис 
Фильм рассказывает о борьбе между богатыми и бедными людьми, о том что богатые люди совершили попытку захвата земли и воды, но бедные люди дали решительный отпор. Герои фильма также включились в борьбу за сохранение земли и воды. В фильме показано, как бедные люди показали силу и единство народа и добро победило зло. Герои Хады и Быды ходили летом босиком, хотя сцены были сняты осенью. Фильм был снят в Баку, Исмаиллы, Кельбаджарах и Ленинграде. Фильм вышел на экраны 18 сентября 1960 года.

Создатели фильма

В ролях 
 Гюндуз Аббасов — Эльшан
 Тамара Кокова — Матанат
 Мамедрза Шейхзаманов — близкий друг
 Али Курбанов — дед Кямран
 Андрей Файт — человек с голубыми глазами
 Али Зейналов — Симнар хан
 Агададаш Курбанов — мастер
 Агахусейн Джавадов — шарлатан
 Малик Дадашов — Дервиш
 Тельман Алиев — Хады
 Фархад Исмаилов — Быды
 Ариф Мадатов — чёрный цветок
 Талят Рахманов — человек с оружием
 Назим Агаев

Роли дублировали (в титрах не указаны) 
 Мухлис Джанизаде — Эльшан (Гюндуз Аббасов)
 Ализаман Гасымов

Административная группа 
 автор сценария: Мамедхусейн Тахмасиб
 режиссёр-постановщик: Али Саттар Атакишиев
 операторы-постановщики: Ариф Нариманбеков, Мирза Мустафаев
 режиссёр-постановщик: Надир Зейналов
 художник-костюмер: Казим Казимзаде
 композитор: Рауф Гаджиев
 звукооператор: Азиз Шейхов
 второй оператор: Мирза Мустафаев
 второй художник: Али Саттар Атакишиев
 автор текста песни: Наби Хазри
 монтажёр: В. Миронова
 оркестр: Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибекова
 дирижёр: Ниязи
 директор фильма: Али Мамедов
 режиссёр: Али Саттар Меликов

Библиография 
 Azad, Ə. «Kinostudiyada bir gün» [Reportaj] //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1964.- 13 iyun.
 Əlisəttar Atakişiyev. «Uşaq filmlərinin çəkilməsi» //Ədəbiyyat və incəsənət.- 1975.- 5 aprel.- səh. 14.
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — Москва: Советская энциклопедия, 1987. — стр. 31; 287.
 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi. C.Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyası. Aydın Kazımzadə. Bizim «Azərbaycanfilm». 1923-2003-cü illər. Bakı: Mütərcim, 2004.- səh. 125—130.
 Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan. Ramiz Məmmədov. Kino. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, 2007.- səh. 816.

Примечания

Ссылки 
 Краткая информация.

Фильмы СССР 1959 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы на азербайджанском языке
Детские фильмы СССР
Приключенческие фильмы СССР
Фантастические фильмы СССР
Фантастические фильмы Азербайджана